Elden peut désigner :

Toponyne
Elden, un village de la commune d'Arnhem aux Pays-Bas.
Mont Elden, sommet situé dans le Plateau du Colorado aux États-Unis.

Patronyme
Bård Jørgen Elden (1968-), coureur norvégien du combiné nordique.
Marte Elden (1986-), fondeuse norvégienne.
Spencer Elden (1991-), mannequin.
Trond Einar Elden (1970-), coureur du combiné et fondeur norvégien.

Prénom
Porté notamment par :
Elden Auker, joueur de base-ball
Elden Henson, acteur américain
Elden Campbell, joueur de basket-ball